Kraven the Hunter steht für:
 Kraven the Hunter, Figur aus dem Marvel-Universum, siehe  Figuren aus dem Marvel-Universum#Kraven the Hunter
 Kraven the Hunter (Film), US-amerikanischer Spielfilm von J. C. Chandor (2023)